Feels So Good – album di Chuck Mangione del 1977
Feels So Good – singolo di Chuck Mangione del 1978
Feels So Good – singolo dei Van Halen del 1989
 Feels So Good – traccia dell'album One for All dei Brand Nubian del 1994
Feels So Good – singolo di Melanie B del 2001
Feels So Good – album delle Atomic Kitten del 2002
Feels So Good – film di Josh Stolberg del 2013